Obelisco del parco di Sanssouci
 Obelisco di Alter Markt